Souto steht für:

Orte und Gemeinden in Portugal:
 Souto (Abrantes), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Abrantes
 Souto (Arcos de Valdevez), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Arcos de Valdevez
 Souto (Penedono), Gemeinde im Concelho de Penedono
 Souto (Sabugal), Gemeinde im Concelho de Sabugal
 Souto (Santa Maria da Feira), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santa Maria da Feira
 Souto (São Salvador)
 Souto (Terras de Bouro)
 Souto da Carpalhosa
 Souto da Casa
 Souto da Velha
 Souto de Aguiar da Beira
 Souto de Lafões

Souto ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Souto (1902–1964), spanischer Künstler
 Carlos Alberto Souto Pinheiro Júnior (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Eduardo Souto de Moura (* 1952), portugiesischer Architekt
 Eugênio Machado Souto (* 1948), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 George Souto Maior Wanderley (* 1996), brasilianischer Beachvolleyballspieler
 Luís do Souto, portugiesischer Seemann
 Luiz Augusto Pereira Souto Maior (* 1927), brasilianischer Diplomat
 Manuel de Souto-Maior, portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Nestor Souto de Oliveira (1900–1988), brasilianischer General und Diplomat
 Rafael Souto (* 1930), uruguayischer Fußballspieler
 Ramón Souto (* 1976), spanischer Komponist
 Rodrigo Ribeiro Souto (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Walter Souto, uruguayischer Politiker

Siehe auch:

 Souto Maior